Brouwerij De Koninck
Bolleke (bier), een Belgisch biermerk, tot 2019 De Koninck geheten
Servaes de Koninck, een 17e-eeuws componist uit de Nederlanden